У фіналі парного розряду серед чоловіків на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу зустрілися дві несіяні австралійські пари. Перемогли Танасі Коккінакіс та Нік Кирйос, здолавши Меттью Ебдена та Макса Песелла з  рахунком 7-5, 6-4. 

Минулорічні  чемпіони Іван Додіг та Філіп Полашек не захищатимуть титул разом. Додіг грав з Марсело Мело, вони програли парі Сімоне Болеллі / Фабіо Фоніні в другому колі, а Полашек з  Джоном Пірсом поступилися в чвертьфіналі парі Марсель Гранольєрс / Ораціо Себальйос.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Заміни

Знялися
Перед турніром
  Карлос Алькарас /  Пабло Карреньйо Буста → їх замінили  Даніель Альтмаєр /  Тьяго Монтейро
  Роберто Ботіста Агут /  Педро Мартінес → їх замінили  Пабло Андухар /  Педро Мартінес
  Сімоне Болеллі /  Максімо Гонсалес → їх замінили  Сімоне Болеллі /  Фабіо Фоніні
  Банжамін Бонзі /  Артур Ріндеркнех → їх замінили  Натаніел Леммонз /  Джексон Вітроу
  Маркус Денієлл /  Марсело Демолінер → їх замінили  Маркус Денієлл /  Фредерік Нільсен
  Мартон Фучович /  Томмі Пол → їх замінили  Йосіхіто Нісіока /  Їржи Веселий
  Ілля Івашко /  Андрій Василевський → їх замінили  Джонні О'Мара /  Андрій Василевський
  Стів Джонсон /  Остін Крайчек → їх замінили  Остін Крайчек /  Сем Кверрі
  Олівер Марах /  Джонні О'Мара → їх замінили  Метт Рід /  Джордан Томпсон
  Денис Молчанов /   Андрій Рубльов → їх замінили  Джеймс Дакворт /  Марк Полманс

Посилання

Зовнішні посилання 

Тур ATP 2022  
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022